Никола́й Кири́ллов:
 Кириллов, Николай Кузьмич (1897—1950) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Кириллов, Николай Михайлович (1922—1963) — Герой Советского Союза.
 Кириллов, Николай Николаевич (род. 1966) — российский военный дирижёр, композитор и аранжировщик, главный дирижёр оркестра Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова с 2004 года, заслуженный артист Российской Федерации (2008), капитан второго ранга.
 Кириллов, Николай Павлович (1914—1993) — Герой Советского Союза.
 Кириллов, Николай Харлампович (род. 1932) — Герой Социалистического Труда.
 Кириллов, Николай Яковлевич (в монашестве Назарий; 1850—1928) — епископ Русской православной церкви, митрополит Курский и Обоянский.